Riksväg 18 kan syfta på:

Riksväg 18, Finland – en av Finlands huvudvägar
Riksväg 18, Nederländerna – en väg i Nederländerna som går mellan Maasvlakte och Enschede